Тумася́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 
 Тумасян, Арам (род. 1973) — армянский футболист.
 Тумасян, Бениамин Акопович (род. 1925) — советский электротехник, Герой Социалистического Труда.
 Тумасян, Денис Александрович (род. 1985) — российский футболист.
 Тумасян, Сергей Александрович (род. 1990) — российский футболист.

Примечания